Geografia
 Orus, municipi francès del Departament de l'Arieja

Onomàstica:

 Orus de Tebes, vegeu Orió de Tebes
 Orus de Milet, escriptor grec